Tangier (Indiana)
 Tangier (Nouvelle Écosse)
 Tangier (Oklahoma)
 Tangier (Virginie)